Il singolare del torneo di tennis Santiago Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Sebastián Prieto che ha battuto in finale Peter Wessels 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Martín Rodríguez (primo turno)
 Tomas Nydahl (primo turno)
 Christian Ruud (quarti di finale)
 Hernán Gumy (secondo turno)

 Marcelo Filippini (primo turno)
 André Sá (secondo turno)
 Márcio Carlsson (secondo turno)
 Emilio Benfele Álvarez (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Santiago Challenger 1998